Golubkina peut faire référence à :

Anna Golubkina, une sculptrice russe,
Golubkina, un cratère de Vénus nommé en son honneur.